Tenhult kan syfta på:

Tenhult – en tätort i Jönköpings kommun
Tenhults landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län
Tenhults IF – idrottsförening i Sverige
Tenhults SOK – skid- och orienteringsklubb i Sverige
Tenhults naturbruksgymnasium – gymnasieskola i Sverige